Příjmení Cvek má více nositelů:

Boris Cvek (* 1976), český biochemik, publicista a filosof
Dušan Cvek (1926–2013), český lékař
George Joseph Cvek (1918–1942), americký vrah a násilník
Leopold Cvek (1814–1896), slovinský učitel a hudební skladatel
Lovro Cvek (* 1995), chorvatský fotbalista
Robert Cvek (* 1979), český šachista, velmistr
Rudolf Cvek (1946–2005), chorvatský fotbalista